Терроризм в Казахстане — террористические акты, совершённые в Казахстане. 

Угроза терроризма в Казахстане играет всё более важную роль в отношениях с США, которая в 2006 году была на рекордно высоком уровне. Казахстан занял место Узбекистана в качестве предпочтительного партнера в Центральной Азии как для России, так и для США. Благодаря усилиям Казахстана по борьбе с терроризмом страна заняла 94-е место среди 130 стран в Глобальном индексе терроризма 2016 года, опубликованном Институтом экономики и мира. Чем выше позиция в рейтинге, тем больше влияние терроризма на страну. 94-е место Казахстана помещает его в группу стран с наименьшим влиянием терроризма.

Список терактов и антитеррористических операций

2011 
 17 мая террорист-смертник взорвал себя в здании КНБ города Актобе. Нападавший — Рахимжан Махатов — погиб, ранены три человека. Генеральная прокуратура Казахстана данный факт не считает терактом, обосновывая тем, что Макатов Рахимжан 1986 года рождения совершил самоподрыв с целью уклониться от ответственности за совершение ряда преступлений в составе ОПГ.

 1 июля в Темирском районе Актюбинской области проведена спецоперация против вооруженной группировки, от рук которой погибли двое полицейских и ещё несколько ранены. 8 июля было убито девять террористов.

 31 октября в городе Атырау прогремели два взрыва. Первый во дворе жилого дома в мусорном баке, а спустя буквально несколько минут в микрорайоне Сары-Арка неизвестный мужчина произвел самоподрыв и погиб на месте. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила два уголовных дела по статье «терроризм». Ответственность за взрывы в Атырау взяла на себя группировка «Солдаты халифата».

 12 ноября, в Таразе (Жамбылская область) гражданином Кариевым М. К., 1977 года рождения, являющимся приверженцем джихадизма, совершен ряд особо тяжких преступлений, повлекших гибель семи человек, в том числе пяти сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, ранено три сотрудника органов внутренних дел.

В своем заявлении группировка вновь выступила против закона о религии, принятого в Казахстане в октябре 2011 года. «Солдаты» также осудили «предпринятую против мусульман волну арестов» и обвинили республику в отсутствии «политического и исторического сознания».

Стоит отметить, что 24 октября «Солдаты Халифата» угрожали Казахстану актами насилия в случае, если правительство не откажется от закона о религии. Позже группировка взяла на себя ответственность за взрывы в Атырау. 9 ноября лидер исламистской организации «Джунд аль-Халифат» («Солдаты Халифата») Равиль Кусаинов (Rawil Kusaynov) дал интервью журналистам Minbar Media Project, в котором вновь прозвучали угрозы в адрес Казахстана.

 3 декабря 2011 года в поселке Боролдай Алматинской области была ликвидирована террористическая группа в составе пяти человек. В ходе операции погибли два сотрудника спецподразделения Арыстан

2012 
 Массовое убийство в Иле-Алатауском национальном парке — убийство 12 человек. 13-14 августа на территории Или-Алатауского национального парка в Алматинской области были обнаружены убитыми 11 человек.
 5 сентября в Атырау прогремел взрыв. Погиб один человек.
 12 сентября. Контртеррористическая операция Кульсары, Атырауская область. 5 террористов убиты, 1 ранен.
 15 сентября. Теракт в УВД Атырау, Атырауская область. Ранены 2 полицейских.
 20 сентября. Контртеррористическая операция в п. Коктем, Атырауская область. Убиты 4 террориста

2016 
 5 июня. Теракт в Актобе. Погибло 25 человек (4 гражданских, 3 военных, 18 террористов) .
 18 июля. Теракт в Алма-Ате. Нападение на здание Алмалинского РУВД. Преступник ранил полицейского и скрылся с его оружием. В ходе операции по задержанию стрелка погибли трое полицейских и один мирный житель, а позже скончались еще два сотрудника правоохранительных органов. Были ранены восемь человек. Террориста и его предполагаемого сообщника задержали.

См. также 
 Декабрьские события в Алма-Ате
 Протесты в Казахстане (2022)
 Алматинская трагедия

Примечания

Ссылки 
 Терроризм в Казахстане
 Составлен портрет типичного казахстанского террориста. Статистика казахстанского терроризма
 Хроника терактов в Казахстане. 2011—2012. по версии радио Азаттык
 Терроризм в Казахстане. Обзор научной периодики